Szlaki komunikacyjne
 E30 – europejska droga samochodowa
 E30 – europejska droga wodna
 E30 – linia kolejowa należąca do III. Paneuropejskiego Korytarza Transportowego

 Pojazdy mechaniczne
 BMW E30 – samochód osobowy] klasy średniej produkowany przez firmę BMW
 Mitsubishi Galant E30 – samochód osobowy produkowany przez firmę Mitsubishi Motors
 inne
 Olympus E-30 – lustrzanka cyfrowa